Excelsior Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Excelsior Township (Iowa)
 Excelsior Township (Michigan)
 Excelsior Township (North Dakota)
 Excelsior Township (Oklahoma)